Luís Carlos Conde Postiga (11 de Agosto de 1989) é um futebolista português. Actualmente, joga ao serviço do Grupo Desportivo de Sesimbra.

Carreira 
Fez parte das equipas jovens do GD Sesimbra. Em 2008, foi jogar para os séniores do Grupo Desportivo de Sesimbra onde permanece até hoje.

Títulos 
Sesimbra

  1º Divisão AF Setúbal: 2009/10

Ligações externas 
 
 

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Grupo Desportivo de Sesimbra
Guarda-redes de futebol de Portugal‎